Christopher Wray ist der Name folgender Personen:

* Christopher Wray (Richter) (1524–1592), englischer Richter, Lord Chief Justice of England and Wales
 Christopher Wray (Schauspieler) (1940–2014), britischer Schauspieler und Geschäftsmann
 Christopher A. Wray (* 1967), US-amerikanischer Jurist und Regierungsbeamter, Direktor des FBI